Casiguran (Aurora), een gemeente in de Filipijnse provincie Aurora;
 Casiguran (Sorsogon), een gemeente in de Filipijnse provincie Sorsogon.